Паола Суа́рес (; родилась 23 июня 1976 года в Пергамино, Аргентина) — аргентинская теннисистка; восьмикратная победительница турниров Большого шлема в парном разряде; восьмикратная финалистка турниров Большого шлема (шесть раз — в парном разряде, дважды — в миксте); победительница Итогового чемпионата WTA (2003) в парном разряде; призёр теннисного турнира Олимпийских игр в парном разряде; победительница 48 турниров WTA (из них четыре — в одиночном разряде); бывшая первая ракетка мира в парном разряде; бывшая девятая — в одиночном; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-1992).

Общая информация 
Паола — одна из двух детей Росы Дюпюи и Орландо Суареса; её брата зовут Орасио.

Ныне аргентинка замужем: со своим нынешним супругом — Франсиско де ла Грандой — она оформила отношения в 2008 году.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Уже в 1991 году, в возрасте 15 лет, Паола Суарес выиграла свой первый турнир ITF. Этого успеха она добилась в Буэнос-Айресе, а до конца года успела выиграть ещё один турнир ITF во Флорианополисе (Бразилия). На следующий год она дошла до финала Открытого чемпионата Франции среди девушек, выиграла четыре турнира ITF в одиночном разряде и один в парах. В том же году она приняла участие в командном юниорском чемпионате мира в составе сборной Аргентины.

В 1994 году, в 18 лет, Паола вплотную приблизилась к месту в первой сотне лучших теннисисток мира. Это произошло после выхода в полуфинал турнира WTA в Праге, где она выиграла шесть матчей подряд, считая квалификационные, и первого в карьере выхода в основную сетку турнира Большого шлема на Открытом чемпионате Франции. Но закрепить успех ей не удалось, и даже выход на следующий год во второй раунд на Roland Garros не позволил ей войти в сотню сильнейших. Только в 1996 году Суарес сумела войти в первую сотню рейтинга среди теннисисток в одиночном разряде после того, как дошла до третьего раунда на турнире II категории в Амелия-Айленд и выиграла матч у Натали Тозья в рамках Кубка Федерации. После этого она дошла до полуфинала на турнире WTA в Боле, а в парном разряде сумела его выиграть, завоевав первый в карьере титул на турнире WTA.

1997—2000 
После неудачного сезона 1997 года, главным событием которого стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в паре с испанкой Вирхинией Руано, в 1998 году в карьере Суарес наступил прорыв. Она выиграла за год шесть турниров в парном разряде с тремя разными партнёршами, в том числе Открытый чемпионат Италии — турнир I категории, — и дошла с Руано до полуфинала Открытого чемпионата США, за год продвинувшись со 155 до 66 места в рейтинге парных игроков. В одиночном разряде, выиграв свой первый титул на турнире WTA в Боготе и ещё три турнира ITF, она также закончила сезон в сотне лучших.

В 1999 году Суарес вернулась в сборную Аргентины. За год она сыграла 11 матчей в Американской группе и плей-офф II Мировой группы Кубка Федерации, одержав восемь побед. В индивидуальных соревнованиях в одиночном разряде её главным успехом стал выход в финал турнира III категории в Мадриде, который она начала с квалификационной сетки, победила трёх посеянных соперниц, в том числе 11-ю ракетку мира Патти Шнидер, и проиграла только второй в мире на тот момент Линдсей Дэвенпорт. В парном разряде она выиграла три турнира WTA, два из них со своей соотечественницей Лаурой Монтальво, и ещё раз сыграла в финале.

В 2000 году Суарес покорилась новая высота: на Открытом чемпионате Франции она с Вирхинией Руано дошла до финала в женском парном разряде. За год они с Руано выиграли ещё два турнира, включая турнир I категории в Хилтон-Хед-Айленд, и ещё один раз, помимо Открытого чемпионата Франции, играли в финале. Кроме этого, Суарес выиграла три турнира с Монтальво и дошла до финала турнира в Токио с Наной Мияги. На Олимпиаде в Сиднее Монтальво и Суарес были посеяны третьими, но неожиданно выбыли из борьбы уже во втором раунде. В конце сезона Суарес и Руано приняли участие в итоговом турнире WTA-тура, но сразу проиграли Николь Арендт и Манон Боллеграф. В одиночном разряде Суарес одержала дебютную победу над соперницей из топ-10 мирового тенниса, победив Серену Уильямс, шестую ракетку мира, на турнире в Амелия-Айленд, где дошла до полуфинала. Она также дошла до финала в Сан-Паулу и до третьего раунда на Уимблдоне. Она приняла участие в Олимпиаде также в одиночном разряде, но выбыла в первом же раунде, попав по жребию на первую ракетку мира Дэвенпорт.

Пик карьеры (2001—2004) 
С 2001 года Вирхиния Руано Паскуаль становится постоянной партнёршей Суарес. В первый полный совместный сезон они выиграли Открытый чемпионат Франции, завоевав первый в карьере Суарес титул на турнирах Большого шлема. За первую половину сезона они выиграли ещё один турнир, трижды играли в финалах и вышли в полуфинал на Уимблдоне (ещё одна победа и два финала на счету Суарес в паре с аргентинками Монтальво и Тарабини). К началу Уимблдонского турнира Паола уже входила в число пяти лучших теннисисток мира в парах. Дошла она до финала Открытого чемпионата Франции и в миксте (с бразильцем Онсинсом), проиграв в финале Руано и Томасу Карбонеллу. К списку побед она добавила также второй в карьере титул в турнире WTA в одиночном разряде, снова победив в Боготе. Кроме того, она дошла до финала в Окленде и до четвёртого раунда на Открытом чемпионате Австралии, победив по пути седьмую ракетку мира Мари Пьерс. Вторую половину сезона Суарес испортили травмы: уже в мае она пропустила турнир в Гамбурге из-за травмы правой кисти, август пропустила с травмой левого плеча, снявшись с Открытого чемпионата США, а в полуфинале итогового турнира года прекратила игру из-за травмы лодыжки. Тем не менее, в июле она ещё успела, выиграв обе своих встречи, помочь сборной Аргентины взять верх над немками в плей-офф Мировой группы и вернуться в неё после семилетнего отсутствия.

В 2002 году Руано и Суарес выиграли семь турниров в парном разряде, включая два турнира Большого шлема: помимо повторного успеха в Париже, они выиграли также Открытый чемпионат США, одержав всего лишь вторую в карьере Суарес победу на твёрдом покрытии. На травяных кортах Уимблдона они дошли до финала. После победы в Нью-Йорке Суарес впервые поднялась на первую ступень в рейтинге теннисисток в парном разряде, а сезон они с Руано, несмотря на очередную неудачу в итоговом турнире года, закончили в ранге лучшей пары мира. В смешанных парах она второй год подряд дошла до финала в турнире Большого шлема, теперь на Открытом чемпионате Австралии с соотечественником Гастоном Этлисом, но снова проиграла. В одиночном разряде в этом году на её счету один финал (в Акапулько). Она также дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, победив в первом раунде десятую ракетку мира Сандрин Тестю, а в четвёртом Амели Моресмо, на тот момент двенадцатую в мире.

В 2003 году Руано и Суарес выиграли вместе пять турниров, в том числе во второй раз Открытый чемпионат США и впервые — итоговый турнир года. Они дошли также до финала на трёх остальных турнирах Большого шлема, второй сезон подряд закончив как первая пара мира. В одиночном разряде главных успехов Паола добилась во второй половине года, выиграв турнир в Вене, дойдя до четвертьфинала на Открытом чемпионате США и до полуфинала на турнире I категории в Торонто. Она ещё дважды добилась побед над теннисистками из первой десятки, Еленой Докич и Даниэлой Гантуховой. Эти успехи позволили ей закончить год в числе двадцати лучших теннисисток мира в одиночном разряде.

В 2004 году Руано и Суарес как никогда близко подошли к завоеванию Большого шлема в женском парном разряде: к победам во Франции и США они добавили выигрыш Открытого чемпионата Австралии и лишь на Уимблдоне оступились, дойдя «только» до полуфинала, где проиграли Каре Блэк и Ренне Стаббс. Эта же пара встала у них на пути в итоговом турнире сезона, но, несмотря на эту неудачу, Руано и Суарес третий год подряд финишировали первыми в рейтинге женских пар. Перед поражением в полуфинале на Уимблдоне они доходили до финала на девяти турнирах Большого шлема подряд — рекордный показатель с 1985 года. Значительного успеха Паола достигла и на Олимпиаде в Афинах, где выступала с Патрисией Тарабини: будучи посеяны седьмыми, они дошли до полуфинала, где уступили будущим чемпионкам Ли Тин и Сунь Тяньтянь, а в матче за третье место разгромили японскую пару Асагоэ—Сугияма. В одиночном разряде этот сезон тоже стал для Суарес пиком карьеры: выиграв турнир в Канберре и дойдя до полуфинала Открытого чемпионата Франции, она в июне вошла в число десяти лучших теннисисток мира. После этого она также пробилась в четвертьфинал Уимблдонского турнира, но закрепиться в первой десятке не сумела, к концу года опустившись на 17-ю позицию. На Олимпиаде в одиночном разряде она, как и в парах, была посеяна седьмой, но уже во втором раунде уступила сопернице из Колумбии.

Окончание карьеры (2005—2007) 
Первая половина 2005 года была омрачена для Суарес травмой ноги, из-за которой она пропустила Открытый чемпионат Австралии. Выиграв три турнира за февраль-май, в том числе победив в четвёртый раз за карьеру на Ролан Гаррос, она затем снялась с Уимблдонского турнира из-за травмы бедра, которая вывела её из строя до конца года. Она собиралась заявить о своём уходе из активного спорта, но Вирхиния Руано сумела убедить её продолжить выступления.

Возвращение Суарес на корт состоялось в январе 2006 года. Уже во втором турнире после возвращения, в Сиднее, она дошла с Руано до финала, в июне дошла до своего третьего финала на Уимблдоне, а с августа по октябрь выиграла три турнира, закончив год на пятнадцатом месте среди теннисисток, выступающих в парном разряде. В одиночном разряде она не поднималась выше четвертьфиналов, хотя сумела победить двух соперниц из первой двадцатки рейтинга.

2007 год стал для Суарес последним в карьере. В отличие от прошлых лет, она выступала с разными партнёршами и относительно немного, хотя в начале сезона успела выиграть два турнира. В сентябре, после поражения во втором раунде Открытого чемпионата США в смешанном разряде, где её партнёром был Кевин Ульетт, она объявила об окончании карьеры.

Короткое возвращение (2012) 
В феврале 2012 года, накануне Олимпийских игр в Лондоне, Паола объявила о возобновлении своей парной карьеры. Её партнёршей стала ещё одна аргентинка, Хисела Дулко, с которой они дошли до полуфинала в Боготе и Монтеррее и до четвертьфинала в Индиан-Уэллс, каждый раз проигрывая парам, посеянным под первым или вторым номерами. На Олимпиаде, однако, Суарес и Дулко проиграли уже в первом раунде, после чего Паола провела лишь два матча в Цинциннати и окончательно зачехлила ракетку.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (8)

Победы (4) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (16)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (14)

Победы (8)

Поражения (6)

Финалы итоговых турниров WTA в парном разряде (1)

Победы (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (69)

Победы (44)

Поражения (25)

Финалы турниров ITF в парном разряде (13)

Победы (7)

Поражения (6)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата Франции по теннису в женском парном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в женском парном разряде
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Первые ракетки мира (женщины)